Стефан Карл Стефанссон ( ; 10 июля 1975, Хабнарфьордюр — 21 августа 2018, Рейкьявик) — исландский актёр, наиболее известный в роли Робби Злобного из детского сериала «Лентяево».

Биография 
После учёбы в Академии искусств Исландии, он был приглашён в Национальный театр Исландии. В Национальном театре Стефан играл разнообразные роли, начиная с Сирано де Бержерака и заканчивая человеком-песни-и-танца Космо Брауном из «Поющие под дождём» и Паком из «Сна в летнюю ночь». Также в Национальном театре у Стефана появилась роль Робби Злобного в концертной версии «Лентяево», которую он продолжил играть уже в телевизионной адаптации сериала.

Стефан имел опыт в ряде специальностей и профессий, включая баритон, фехтование, чечётку, танец модерн, стендап, комедию дель арте, также он играл на ударных, фортепиано и аккордеоне.

После диагностирования Стефану в октябре 2016 года рака поджелудочной железы была создана кампания по сбору пожертвований на сайте GoFundMe, чтобы оплатить расходы на проживание, поскольку по состоянию здоровья он не мог работать. По состоянию на 4 июля 2017 года эта кампания привлекла пожертвований на сумму более $151 000, что составляет на $51 000 больше изначальной цели сборов в $100 000. Чтобы поблагодарить вкладчиков, Стефан провёл прямой эфир на Facebook 11 декабря 2016 года, где исполнил «Мы Номер Один» с другими актёрами из музыкального видео. Компания привела к тому, что песня стала популярным интернет-мемом за рубежом. Сам мем получил звание «Мем года».

Личная жизнь 
Стефанссон проживал в Лос-Анджелесе вместе со своей женой Стейнюнн Оулиной Торстейнсдоуттир, которая также известна как актриса, ведущая и писательница. У них трое дочерей и сын. Стефанссон также был директором основанной им некоммерческой организации «Детская Радуга», которая была создана с целью информирования общественности и стратегических решений в проблемах школьного хулиганства.

Смерть 
В октябре 2016 года Стефанссону диагностировали рак поджелудочной железы. В августе 2017 года он рассказал о своём выздоровлении. Однако в марте 2018 года Стефан Карлу был поставлен диагноз неоперабельной холангиокарциномы, и ему был назначен курс химиотерапии. В апреле актёр отказался от дальнейшей адъювантной терапии. По словам представителя семьи, артист скончался на 44-м году жизни в окружении родственников и друзей 21 августа 2018 года. Согласно завещанию, его кремировали, а прах развеяли над морем.

Фильмография

Память 
В августе 2018 года стартовала петиция, призывающая установить Стефану памятник в городе Хабнарфьордюр.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Исландской академии искусств
Умершие от рака поджелудочной железы
Люди, чей прах был развеян